Miejscowości w USA:
 Braceville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
Gminy w USA:
 Braceville (ang. Braceville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Braceville (ang. Braceville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull